Фёлькермаркт () — политический округ в Австрии, в федеральной земле Каринтия. Площадь округа 907,49 кв. км. Население (по предварительным данным оценки на 01.01.2018 г.) — 42 025 чел. Плотность населения 46,31 чел./км². Центр округа — город Фёлькермаркт.

Административное устройство 

В административном отношении политический округ Фёлькермаркт делится на 13 политических общин, из них: две городских, три ярмарочных и восемь сельских (в скобках указаны цифровой код общины на карте-схеме и численность населения по предварительной оценке на 1 января 2018 года):

Города и городские общины
 20801 — Блайбург (1) — (4 072)
 Лойбах (по состоянию на 01.01.2017 г. — 397)
 20817 — Фёлькермаркт (13) — (10 944)

Ярмарочные общины
 20804 — Айзенкаппель-Феллах (4) — (2 308)
 20808 — Гриффен (8) — (3 464)
 20803 — Эберндорф (3) — (5 865)
 Лойбегг (по состоянию на 01.01.2017 г. — 94)
Сельские общины
 20806 — Галлициен (6) — (1 761)
 20807 — Глобасниц (7) — (1 620)
 20802 — Дикс (2) — (825)
 20815 — Зиттерсдорф (12) — (2 011)
 20810 — Нойхаус (9) — (1 039)
 20812 — Руден (10) — (1 530)
 20813 — Санкт-Канциан-ам-Клопайнер-Зе (11) — (4 401)
 20805 — Файстриц-об-Блайбург (5) — (2 185)

Население 
Население округа по данным статистического бюро Австрии

Примечания

Внешние ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Каринтия

Ссылки 

Округа Каринтии